Харитоновская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Входит в состав Морозовского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Морозовский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Верховажья — 33,3 км, до центра муниципального образования Морозово — 9 км. Ближайшие населённые пункты — Калитинская, Силинская-2, Бушницкая, Островская.

По переписи 2002 года население — 48 человек (25 мужчин, 23 женщины). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Харитоновская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района